La Arribada es un encuentro literario de carácter anual que se celebra en Gijón desde el año 2006, impulsado por el escritor y gestor cultural Humberto Gonzali, y que funda la Asociación Cultural La Arribada, que actualmente tiene la junta directiva formada por: Alberto Álvarez Peña (presidente), Mayte González Cobos (secretaría), David M. Rivas (tesorería), Aurora García Rivas, Carlos Espina y Roberto González (vocales). Para la preparación del evento, integrado por tres etapas, “Vagamar”, "Rolda" y "Per Asturies", en cada edición se forma una Secretaría Técnica compuesta por la Junta Directiva de la Asociación Cultural La Arribada y por un número variable de responsables de áreas que no necesariamente tienen que ser miembros de la asociación.

Enlaces externos 
 L'ARRIBADA
 VAGAMAR

Literatura en asturiano
Idioma asturiano
Eventos en Gijón